Witkowice heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Witkowice (Brzeziny), Dorf im Powiat Brzeziński der Woiwodschaft Łódź
 Witkowice (Kaźmierz), Dorf im Powiat Szamotulski der Woiwodschaft Großpolen
 Witkowice (Kęty), Dorf im Powiat Oświęcimski der Woiwodschaft Kleinpolen
 Witkowice (Kłomnice), Dorf im Powiat Częstochowski der Woiwodschaft Schlesien
 Witkowice (Margonin), Dorf im Powiat Chodzieski der Woiwodschaft Großpolen
 Witkowice (Młodzieszyn), Dorf im Powiat Sochaczewski der Woiwodschaft Masowien
 Witkowice (Radomyśl nad Sanem), Dorf im Powiat Stalowolski der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Witkowice (Wierzbinek), Dorf im Powiat Koniński der Woiwodschaft Großpolen